Jutiapa bezeichnet mehrere Orte und Verwaltungsgebiete:

 Jutiapa (El Salvador), ein Municipio im Departamento Cabañas in El Salvador
 Jutiapa (Atlántida), ein Ort in Honduras
 Jutiapa (Guatemala), eine Stadt im Departamento Jutiapa in Guatemala
 Jutiapa (Departamento), ein Departamento in Guatemala